Visión es un término que puede referirse a:

 La visión: uno de los cinco sentidos (junto al oído, tacto, gusto y olfato).

 La Visión, uno de los personajes de ficción de cómics Marvel.